88 км, 88-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

88 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Удмуртская	Республика). Код 277023.
 88 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 841417
 88 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская	область). Код 630730.

 88 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская	область). Код 187560.
 88 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская	область). Код 195228.
 88 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская	область). Код 212713.
 88 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 040135.
 88 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская	область). Код 627526.
 88 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская	область). Код 812895.

88 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская	область). Код 456616.